Герцог де Кардона () — испанский аристократический титул. Он был создан в 1491 году королем Арагона Фердинандом II Католиком для  (1446—1513), графа да Кардоны (1486—1491), графа де Прадеса и барона Энтенса (1486—1513), виконта де Виламура (1486—1513).

Название герцогского титула происходит от названия города Кардона (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония).

История 
Виконтство Кардона выделилось из состава виконтства Осона. Первым носителем титула стал Рамон Фолк I, правивший в 1040—1086 годах, с 1062 года он был известен как виконт Кардоны. Рамон был сыном Фолка I, виконта Осоны (1029—1040).

Уго II де Кардона (1328—1400), 10-й виконт де Кардона (1334—1375), 14 декабря 1375 года получил графский титул от короля Арагона Педро IV в награду за его действия против короля Майорки Хайме III.

Его прямой потомок, Хуан Рамон Фольк III де Кардона, 5-й граф де Кардона (1446—1513), в 1491 году получил титул герцога де Кардона.

Виконты де Кардона 
  (ум. 1086), последний виконт Оссоны (1040—1062) и 1-й виконт Кардона (1062—1086), сын виконта Оссоны Фолька I
  (1086 — 27 апреля 1151), 2-й виконт де Кардона (1099—1151), сын Эрмессенды де Кардона (ок. 1071—1095) и Деодато Бернардо де Кларамунта, 2-го виконта де Таррагона, внук по материнской линии Рамона Фолька I
 Рамон Фольк II де Кардона (ум. 1176), 3-й виконт де Кардона (1151—1176), сын предыдущего
 Рамон Фольк III де Кардона (1130 — 3 марта 1177), 4-й виконт де Кардона (1176—1177), сын предыдущего
 Гиллем де Кардона (1156 — 12 июля 1225), 5-й виконт де Кардона (1177—1225), сын предыдущего
 Рамон Фольк IV де Кардона (1180 — 23 августа 1241), 6-й виконт де Кардона (1225—1241), сын предыдущего
 Рамон Фольк V де Кардона (1220 — 5 июня 1276), 7-й виконт де Кардона (1241—1276), сын предыдущего
 Рамон Фольк VI де Кардона (26 мая 1259 — 31 октября 1320), 8-й виконт де Кардона (1276—1320), сын предыдущего
 Уго I де Кардона (апрель 1307 — 25 августа 1334), 9-й виконт де Кардона (1320—1334), сын предыдущего
 Уго II де Кардона (15 октября 1328 — 2 августа 1400), 10-й виконт де Кардона (1334—1375), 1-й граф де Кардона (1375—1400), сын предыдущего.

Графы де Кардона 
 Уго II де Кардона (15 октября 1328 — 2 августа 1400), 1-й граф де Кардона (1375—1400), сын Уго I де Кардона, 9-го виконта де Кардона, и Беатрисы Англесолы
 Хуан Рамон Фольк I де Кардона (3 января 1375 — 11 апреля 1441), 2-й граф де Кардона (1400—1441), сын предыдущего и Беатрисы де Луна и Херика
 Хуан Рамон Фольк II де Кардона (14 июня 1400 — 1471), 3-й граф де Кардона (1441—1471), сын предыдущего и Хуаны де Гандия (ум. 1419)
 Хуан Рамон Фольк III де Кардона (9 января 1418 — 18 июня 1486), 4-й граф де Кардона (1471—1486), сын предыдущего и Хуаны де Прадес (ум. 1441), графини де Прадес (1414—1441)
 Хуан Рамон Фольк IV де Кардона (1446 — 29 января 1513), 5-й граф де Кардона (1486—1491), 1-й герцог де Кардона (1491—1513), сын предыдущего и Хуаны де Урхель (1415—1455).

Герцоги де Кардона 
 1491—1513: Хуан Рамон Фольк IV де Кардона (1446 — 29 января 1513), 5-й граф де Кардона (1486—1491), 1-й герцог де Кардона (1491—1513), сын Хуана Рамона Фолька III де Кардона (1418—1486), 4-го графа де Кардона (1471—1486), и Хуаны де Урхель (1415—1455)
 1513—1543:  (1470 — 13 ноября 1543), 2-й герцог де Кардона (1513—1543), пятый сын предыдущего и Альдонсы Энрикес и Киньонес (1450—1520)
 1543—1564:  (ок. 1500 — 28 августа 1564), 3-я герцогиня де Кардона (1543—1564), третья дочь предыдущего и Франсиски Манрике де Лара (ум. 1529). Жена Альфонсо де Арагона и Португаля (1489—1563), 2-го герцога де Сегорбе
 1564—1575:  (1539 — 12 мая 1575), 4-й герцог де Кардона (1564—1575), 3-й герцог де Сегорбе (1563—1575), четвертый сын Альфонсо де Арагона и Португаля, 2-го герцога де Сегорбе, и Хуаны де Кардона и Манрике де Лара, 3-й герцогини де Кардона
 1575—1608:  (1543 — 12 августа 1608), 5-я герцогиня де Кардона и 4-я герцогиня де Сегорбе (1575—1608), младшая сестра предыдущего. Муж — Диего Фернандес де Кордова и Суньига (1524—1601), коннетабль Арагона
 1608—1640:  (12 августа 1588 — 22 июля 1640), 5-й герцог де Сегорбе и 6-й герцог де Кардона (1608—1640), вице-король Каталонии (1630—1632, 1633—1638, 1640). Сын Луиса Рамона де Арагона Фолька де Кардоны и Кордовы (1558—1596), 10-го графа де Прадеса (1578—1596), и Анны Энрикес де Кабреры (1561—1607), внук предыдущей
 1640—1670: Луис Рамон Фольк де Арагон-Кардона-Кордова и Фернандес де Кордова-Фигероа (4 января 1608 — 14 января 1670), 7-й герцог де Кардона и 6-й герцог де Сегорбе (1640—1670), старший сын предыдущего и Каталины Фернандес де Кордовы-Фигероа и Энрикес де Рибера (1589—1646)
 1670—1670:  (24 апреля 1667 — 5 марта 1670), 8-й герцог де Кардона и 7-й герцог де Сегорбе (1670), единственный сын предыдущего от второго брака с Марией Терезой де Бенавидес и Давила-Корелья (ум. 1704)
 1670—1690:  (7 ноября 1611 — 1 сентября 1690), 9-й герцог де Кардона и 8-й герцог де Сегорбе (1670—1690), второй сын Энрике де Арагон Фольк де Кардона и Кордоба (1588—1640), 5-го герцога де Сегорбе и 6-го герцога де Кардона (1608—1640), и Каталины Фернандес де Кордовы-Фигероа и Энрикес де Рибера (1589—1646)
 1670—1697:  (21 марта 1635 — 16 февраля 1697), 10-я герцогиня де Кардона и 9-я герцогиня де Сегорбе (1690—1697), старшая дочь Луиса Рамона де Арагона Фолька де Кардоны и Кордобы (1558—1596), 10-го графа де Прадеса (1578—1596), и его первой жены Марианны де Сандоваль-Рохас и Энрикес де Кабрера. Муж с 1653 года Хуан Франсиско де ла Серда и Энрикес де Рибера (1637—1691), 8-й герцог де Мединасели (1671—1691)
 1697—1711:  (2 августа 1660 — 26 января 1711), 11-й герцог де Кардона и 10-й герцог де Сегорбе (1697—1711), 9-й герцог де Мединасели (1691—1711), вице-король Неаполя (1696—1702), старший сын предыдущих
 1711—1739: Николас Мария Фернандес де Кордова-Фигероа и де ла Серда (24 июня 1682 — 19 марта 1739), 10-й герцог де Мединасели, 12-й герцог де Кардона и 11-й герцог де Сегорбе (1711—1739), второй сын Луиса Франсиско Маурисио Фернандеса де Кордовы и Фигероа (1650—1690), 7-го герцога де Ферия, и Феличе Марии де ла Серда и Арагон (1657—1709), старшей дочери Хуана Франсиско де ла Серда и Энрикеса де Риберы, 8-го герцога де Мединасели, и Екатерины Антонии де Арагон-Кардона-Кордова и де Сандоваль-Рохас, 9-й герцогини де Кардона
 1739—1768: Луис Антони Фернандес де Кордова-Фигероа и Спинола (20 сентября 1704 — 14 января 1768), 11-й герцог де Мединасели, 13-й герцог де Кардона и 12-й герцог де Сегорбе (17039-1768), старший сын предыдущего и Херонимы Марии Спинола и де ла Серда (1687—1757)
 1768—1789: Педро де Алькантара Фернандес де Кордова и Монкада (10 ноября 1730 — 24 ноября 1789), 12-й герцог де Мединасели, 14-й герцог де Кардона и 13-й герцог де Сегорбе, единственный сын предыдущего и Марии Терезы де Монкада и Бенавидес, 7-й маркизы де Айтоны (1707—1756)
 1789—1806: Луис Мария Фернандес де Кордова и Гонзага (17 апреля 1749 — 12 ноября 1806), 13-й герцог де Мединасели, 15-й герцог де Кардона и 14-й герцог де Сегорбе (1789—1806), старший сын предыдущего от первого брака с Марией Франческой де Гонзага и Караччоло
 1806—1840:  (12 августа 1780 — 7 июля 1840), 14-й герцог де Мединасели, 16-й герцог де Кардона и 15-й герцог де Сегорбе (1806—1840), старший сын предыдущего и Марии Хоакина де Бенавидес и Пачеко (1746—1805), 3-й герцогини Сантистебан-дель-Пуэрто
 1840—1873:  (18 сентября 1813 — 6 января 1873), 15-й герцог де Мединасели, 17-й герцог де Кардона и 16-й герцог де Сегорбе (1840—1873), старший сын предыдущего и Марии де ла Консепсьон Понсе де Леон и Карвахаль (1780—1813), 5-й герцогини де Монтемар
 1873—1879:  (20 марта 1851 — 14 мая 1879), 16-й герцог де Мединасели, 18-й герцог де Кардона и 17-й герцог де Сегорбе (1873—1879), старший сын предыдущего и Анхелы Аполонии Перес де Баррадас и Бернуй, 1-й герцогини де Дениа и Тарифа (1827—1903)
 1880—1949:  (16 января 1880 — 13 июля 1956), 17-й герцог де Мединасели, 19-й герцог де Кардона и 18-й герцог де Сегорбе (1880—1956), единственный сын предыдущего и Касильды Ремигии де Салаберт и Артеага (1858—1936), 9-й маркиза де Ла-Торресилья
 1950—1998:  (1941 — 19 апреля 1998), 20-я герцогиня де Кардона (1950—1998), единственная дочь предыдущего от второго брака с Марией де ла Консепсьон Рей де Пабло Бланко (ум. 1971). 1-й муж — Альфонсо Кастильехо и де Уссиа, маркиз де Альдама (ум. 1977), 2-й муж — адвокат Антонио Герреро Бургос (ум. 1984)
 1998 — настоящее время:  (род. 1982). 21-я герцогиня де Кардона (с 1998 года), единственная дочь предыдущей и Антонио Герреро Бургоса (ум. 1984). Замужем с 2008 года за Эмилио Прието Рейна.

Генеалогическое древо 

<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

См. также 
 Дом Кардона
 Герцог Сегорбе
 Герцог Мединасели

Ссылки 
 Cardona: vizconado, condado y ducado
 Duques de Cardona

Источники 
 Rodríguez Bernal, Francesc. Els vescomtes de Cardona al segle XII. Una història a través dels seus testaments. Lleida: Universitat de Lleida, 2009. ISBN 978-84-8409-334-3

Герцоги Испании
Дом де Кардона
Гранды Испании